Живокини — семья русских актёров.
 Живокини, Василий Игнатьевич (1807—1874) — глава семейства, знаменитый московский комик XIX века, служил в Малом театре.
 Живокини, Дмитрий Васильевич (1829—1890), сын В. И. Живокини, с 1848 года до конца жизни служил в Малом театре.
 Живокини, Александра Васильевна (урождённая Петрова, 1840—1885), жена Д. В. Живокини, в 1857—1878 годах служила в Малом театре.
 Живокини-Марджанова, Надежда Дмитриевна (1876—?), дочь Д. В. Живокини, жена режиссёра Котэ Марджанишвили, выступала на сцене с 1896 года.